Zagar steht für:

 Zagăr, Ort in Siebenbürgen, Rumänien 
 Žagar (Band), Indie- und Electronic-Band aus Ungarn 

Zagar oder Žagar ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Zagar (1900–1976), italienischer Astronom
 Jure Žagar, slowenischer Skispringer
 Luka Žagar (* 1978), slowenisch-kroatischer Eishockeyspieler
 Matjaž Žagar (* 1963), jugoslawischer Skispringer
 Peter Zagar (* 1961), slowakischer Komponist, Pianist und Musikpublizist
 Tadej Žagar-Knez (* 1991), slowenischer Fußballspieler